Skias () ist:

 Skias (Arkadien), in der antiken Geographie ein Ort in Arkadien
 Skias (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Mutter des Eunostos
 Skias (Sparta), das Odeon von Sparta